Huerta de la Obispalía kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huerta de la Obispalía (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Huerta de la Obispalía (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar